Намашко:
 Намашко, Александр Андреевич (род. 1981) — молдавский и российский футболист.
 Намашко, Сергей Андреевич (род. 1984) — молдавский и российский футболист.
 Намашко, Станислав Андреевич (род. 1986) — молдавский и российский футболист.